Martjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Martjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Martjärnen, Värmland, sjö i Storfors kommun, 
Martjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (16,3 ha)
Martjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Martjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Stora Martjärnen, sjö i Hedemora kommun, 
Martjärnen, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun,  (11,7 ha)
Martjärnen (Bergsjö socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,

Se även
Maratjärn
Marstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn